Гремячинск — топоним в России:

Гремячинск — город в Гремячинском районе Пермского края.
Гремячинск — село в Прибайкальском районе Бурятии.